En Pologne, Pławno est le nom :

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Pławno, dans le powiat de Choszczno ;
 du village de Pławno, dans le powiat de Drawsko.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Pławno, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Pławno, dans la voïvodie de Łódź.